Kiprusoff est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Marko Kiprusoff (né en 1972), joueur finlandais de hockey sur glace
Miikka Kiprusoff (né en 1976), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois